

Toponymie
En Pologne :
 Wiatrowiec est un village de la voïvodie de Grande-Pologne 
 Wiatrowiec est un village de la voïvodie de Mazovie 
 Wiatrowiec est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie